Церковь Рождества Христова — недействующий православный храм в историческом центре Ярославля, на берегу Волги. Один из лучших памятников Ярославской школы зодчества и живописи XVII века.

История 
Время основания храма неизвестно. Первое упоминание о нём содержится в сказании об иконе Казанской Богоматери: в 1609 году во время нападения литовских и «тушинских» войск «священницы чюдотворный образ унесли в меншой острог от раззорения ратных, и поставили образ Богоматери в церкви Рождества Христова на Волском берегу».

К югу от церкви в то время располагалась усадьба купцов Назарьевых, получивших в 1613 году царскую жалованную грамоту за большой вклад в оборону Ярославля. В 1634 году Анкидин и Гурий Назарьевы решили вместо деревянного Христорождественского храма возвести каменный, по образцу Николо-Надеинской церкви. Строительство было начато в 1636 году и закончено в 1644 на средства сыновей Гурия. Об окончании построения сообщает изразцовая храмозданная надпись, огибающая наружные стены храма под полукружиями закомар: «Лета 7152 (I644) поставлена сия церковь во имя Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа при державе государя царя и великого князя Михаила Федоровича всея России самодержца и при митрополите Варлааме Ростовском и Ярославском, а воздвигнули сию церковь Акиндин по прозванию Дружина да Гурей Назарьевы дети по своим душам и по своих родителях, а совершали церковь сию после отца своего Гурья Назарьева дети его Михайло да Андрей да Иван по своих душах и родителях на воспоминание вечных благ и совершена сия церковь и освящена осьмые тысячи 152 году месяца августа в 28 день на память Моисея Мурина».

Первоначально в храме было четыре предела: два северных тёплых — во имя Николая Чудотворца в подклете и над ним во имя апостолов Петра и Павла в основном храме, и два холодных — в честь персидских мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Елпидифора, Анемподиста на южном окончании галереи, и во имя Иоакима и Анны в диаконнике. Вскоре к юго-западному углу храма пристроили пятый придел — Казанский, устроенный в память о событиях Смутного времени.

Около 1660 года к западу от храма возвели необычную колокольню. В нижнем её ярусе устроили Святые врата с большим и малым проходом на церковную усадьбу, во втором ярусе — надвратный придельный храм во имя Гурия, Самона и Авива с обходной галереей и двумя башенками, на одной из которых были установлены часы, в верхнем ярусе — сама звонница. Колокольня соединялась с храмом двухъярусной галереей, до нашего времени не сохранившейся. Надвратная колокольня была включена в каменную ограду, которая окружала основной храм с северной, западной и южной сторон. Внутри ограды, как значится в Переписной книге Ярославля 1661 года, размещались «пять келий монахинь да келья пономаря».

Гурьевы не пожалели средств и на окончательную отделку храма — в церкви были сделаны кованые железные двери, слюдяные оконницы, из Голландии заказали колокола, с Урала привезли яшмовый пол.

В 1683—1684 годах на средства Ивана Гурьева храм был расписан, о чём на стенах сохранилась надпись: «Всесильного и всемогущего Бога властию и премудростию и промышлением вся премудростне сотворяется и строения небесна вкупе и земная и всякая да свыше от него Вседержителя дается, всякое благое дело устрояется, без него ничто же бысть, тои же и ныне изволи Бог зачата бысть подписывать стенным иконным письмом сия святая церковь Христова Рождества 7191 лета мая 28 дня при державе великих царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича всея России самодержцах и при благородных царицах и при благородных царевичах и при Святейшем Патриархе Иоакиме, митрополите Ионе Ростовском и Ярославском совершена сия церковь 192 лета мая 25 дня совершили сию церковь гость Иоанн Гурьев да дети его Михайла да Петр Иоанновы дети Гурьевы». Предполагаемые руководители росписи — ярославские мастера Дмитрий Семёнов и Фёдор Игнатьев.

В начале XVIII века при храме была построена каменная богадельня на средства прихожанина Саввы Романова, в которой призревалось более сорока человек. На средства Алексея и Фёдора Гурьевых установили новый иконостас. В 1750-х позакомарное покрытие церкви заменили на четырёхскатное.

В 1831—1832 годах храм был значительно перестроен: сняли боковые главы, изменили форму средней главы, частично разобрали крыльцо западной галереи и пристроили к ней четырёхколонный портик в классическом стиле, разобрали двухэтажную северную галерею с двумя приделами и возвели на её месте одноэтажный придел во имя Николая Чудотворца (придел Петра и Павла упразднили), заложили проходы под колокольней.

В 1860-е был расписан Казанский придел, обновлена стенопись в алтаре, отреставрированы иконостас и клиросы.

Приход Христорождественской церкви был небольшим: в конце XVIII века в нём было 170 человек, в начале XX века — 153.

Советское время 
В 1918 году храм и колокольня были значительно повреждены в результате артиллерийского обстрела Ярославля Красной армией. В том же году на территории церкви был построен жилой дом, закрывший вид на храм со стороны набережной.

21 сентября 1921 церковь была закрыта советскими властями.

В 1928—1930 годах в храме проводили реставрационные работы: раскрыли проёмы арок галереи подклета Казанского придела, укрепили повреждённую колокольню, раскрыли проходы Святых ворот. В 1929 году церковь Рождества Христова отнесли к высшей категории памятников, как имеющую большое художественное значение и поставили на учёт Главнауки, благодаря чему советские власти её не разрушили, как многие другие ярославские храмы.

С 1930 по 1955 год в храме располагался склад. В одной из палаток подклета хранили азотную кислоту, в другой был устроен хлев, в некоторых помещениях жили люди. Колокольню переделали под жильё — заложили ворота и галерею второго яруса, для вывода печных труб пробили отверстия в стенах, придельный храм разделили на два этажа межэтажным перекрытием. Помещения были освобождены от жильцов в 1966 году.

За это время храм пришёл в плачевное состояние: по стенам и сводам были многочисленные трещины, отсутствовали оконные переплёты на некоторых окнах, кресты на главах, частично уничтожены полы и изразцы, повреждены фрески и иконостас.

В конце 1950-х в церкви начались реставрационные работы по частичному восстановлению изначального облика. В 1959 году разобрали четырехколонный портик XIX века и восстановили крыльцо, в 1962—1963 годах восстановили северный придел, в 1966—1968 провели реставрацию колокольни — раскрыли проезды Святых ворот, арки галереи, восстановили решётки деревянных полотен проездов и кованые металлические двери, в 1966—1973 годах выполнили реставрацию живописи и икон иконостаса.

С 1970 года храмовый комплекс сделали музеем в составе Ярославского музея-заповедника. С 1976 года храм открыли для музейного посещения. В 1980-х года были украдены 6 икон праздничного ряда, что разрушило уникальный художественный ансамбль иконостаса.

Современное состояние 
В настоящее время храм принадлежит музею-заповеднику и доступен только для экскурсионного обслуживания групп по предварительным заявкам за 5 дней.

Внешний вид 
Планировка храма в целом характерна для ярославских церквей XVII века. Основной храм — кубического типа, на подклете, замыкающийся тремя разновеликими апсидами. Крестово-купольный свод опирается на четыре квадратных столба. Куб четверика увенчан массивной луковичной главой (изначально венчание было 5-главым). С трёх сторон четверик окружён двухъярусной галереей, которую с северной и южной сторон завершают одноглавые приделы, увенчанные главками. У юго-западного угла пристроен третий, более крупный придел, также увенчанный главой, дополненный с западной стороны двухъярусной галереей. С западной стороны к галерее храма примыкает высокое крытое крыльцо.

Христорождественская церковь первой в Ярославле была декорирована изразцами. Узкие пояса зеленых «муравленных» изразцов двух видов — с изображением льва и семилепестковой розетки идут по верху среднего барабана и под карнизами апсид, изразцовыми вставками украшено и крыльцо. Редкостью для русского зодчества является изразцовая храмозданная надпись, широкой полосой опоясывающая четверик под арками закомар, в которой сообщается дата постройки церкви и имена храмоздателей.

С западной стороны от храма расположена высокая шатровая колокольня с двумя арочными проёмами внизу. На втором ярусе она с трёх сторон окружена широкой открытой галереей, замыкающейся на востоке угловыми башнями. Богато декорированная восьмигранная шатровая колокольня увенчана маленькой главкой.

Внутреннее убранство 
Главной святыней прихода была храмовая икона Рождества Христова «древнего письма», происходившая ещё из деревянной церкви, «пред которой усердствуют молебнами многие из беременных женщин, имеющие пребывание как в Ярославле, так и в его окрестностях».

Иконостас, первоначально тябловый, был заменен в XVIII высоким шестиярусным резным в стиле елизаветинского барокко — с пышной резьбой, украшающей прямоугольные рамы, картуши и витые колонки. Особый искусно выполнены царские врата, на створках которых вырезано в высоком рельефе «Сошествие Святого духа на апостолов». На дверях выполнены в той же технике Архангел Гавриил и Богоматерь. Вокруг столбов существовали резные клиросы с восемью фигурами ангелов и серафимов. Иконы иконостаса написаны в первой половине XVII, это единственный сохранившийся в Ярославле цельный ансамбль, выполненный до раскола Русской Церкви.

Ансамбль росписи включает в себя живопись основного храма и трех порталов галереи. В центральном куполе изображён Вседержитель с раскрытым евангелием, в простенках между окнами — праотцы. В нижней части барабана — пророки в кругах, скреплённых цветочными розетками. На парусах — евангелисты с символами, на лобовых частях — «Спас на убрусе» и «Благое молчание». На подкупольных арках — «Троица Ветхозаветная с Авраамом и Саррой», «Сошествие св. Духа». На парусах барабанов (разобранных в 1830-е) — апостолы из числа 70, на лобовых частях — херувимы. На юго-западной подпружной арке — «Неверие Фомы», на северо-западной — «Жёны-мироносицы». На своде — «Благовещение» и «Введение во храм» (с апокрифическими сценами), «Рождество Христово» и «Богоявление», символическая композиция «София Премудрость Божия». На подпружных арках — апостолы из числа 12 и числа 70.

Столбы разделены на 4 яруса (нижний декоративный). В верхнем изображены цари и благоверные князья, в среднем — мученики, среди них Пантелеймон Целитель, в нижнем — местночтимые святые и святые-патроны старших поколений семьи Гурьевых: святой Анкидин, святой Иоанн Лествичник, святой Гурий Исповедник и святой Назарий.

Стены церкви разбиты на 8 ярусов. Верхние пять — сюжетные, шестой — широкий декоративный фриз, седьмой — узкая летопись и восьмой — подзор из традиционных полотенец. На западной стене разбивка стен иная, декоративный фриз там отсутствует. Нижний сюжетный ярус вдвое шире обычного, в нём размещены только две крупные композиции. Два верхних яруса (включая люнеты) иллюстрируют земную жизнь Христа и притчи. Третий ярус, посвященный «Страстям и явлениям Христа по Воскресении», исполнен драматического пафоса. Четвертый ярус росписи посвящён различным «чудесам Богородицы».

Большинство сюжетов заимствовано из западных источников: «Чудо Богородицы по Вознесении», «Чудо над умерлым отроком», «О монахе-иконнике Иерониме», «О еврейском отроке, брошенном в печь», «О девице, убившей младенца», «О львах, которые сопровождали богородицу по пути в Египет», "Об Иоанне, из уст которого выросло древо со словами «Радуйся, Мария», «О деве Александре, из-за которой два юноши пали в поединке», «О двух лествицах, ведущих на небо», «О князьях волошских Дерсе и Мерхесе», «О покаявшемся Адельмане», «О блаженном Павле и его ученике», «О трясении земли во Италии», «Об иконе во граде Казани», «О видении Марии Зегнии».

Одной из лучших композиций является «Чудо о монахе Ерониме». Он изображён смиренно сидящим в келье и пишущим икону Богородицы. К нему является дьявол в образе девицы с распущенными волосами и высокой боярской шапке. Красавица заставляет его обокрасть церковь и оборачивается лукавым бесом. Ероним звонит в колокола. Сбежавшиеся монахи привязывают дьявола к столбу. Ярославскому мастеру особенно удался образ дьявола с наглым, улыбающимся лицом, напоминающим древнегреческого сатира.

Шестой ярус южной стены посвящён деяниям и мученическим кончинам 12 апостолов. На северной стене в шестом ярусе иллюстрированы молитва «Отче наш», «Семь таинств» (над порталом) и «Мученическая кончина персидских мучеников Акиндина, Пегасия, Елпидифора и Анемподиста». В шестом ярусе западной стены над порталом написана «Богоматерь Живоносный источник», по сторонам две большие символические композиции: «Хвалите Господа с небес» и «Страшный Суд», где среди грешников, помимо иноземцев, изображены русские в высоких боярских горлатных шапках.

Арки семи больших окон оформлены эмблематическими изображениями ангелов с зерцалами на фоне клубящихся облаков. В арках трёх входных порталов — деисусные композиции из трёх круглых медальонов. В центральном алтаре: в конхе — «О тебе радуется», на стене апсиды — святители, мученики и преподобные, написанные в два регистра, на южной стене — «Достойно есть», на западной стене — «Евхаристия», в арке — «Спас на убрусе и архидьяконы». В жертвеннике: в конхе — «Великий вход», на своде — «Что тя наречем благодатная». В апсиде — избранные святые и синодик (помянник) семьи Гурьевых. Диаконник не был расписан.

Живопись на порталах галереи более всего пострадала от позднейших поновлений клеевыми и масляными красками. Арку входного портала украшает оглавный деисус. На откосах — ангелы, стерегущие вход. По сторонам портала — Иоаким и Анна. В арке южного портала — архангелы со Спасом Эммануилом. По сторонам — преподобные Зосима и Савватий, Сергий и Никон Радонежский. В арке северного — портала Богоматерь Печерская, по сторонам — Антоний и Феодосий.

Приделы Казанский и Анкиндина расписаны в 1860 году клеевой плафонной живописью. В своде Казанского придела — «Коронование Богоматери», на стенах — «Величит душа моя Господа», «Встреча Марии с Елизаветой», «Чудеса Казанской иконы», «Благовещение» и «Рождество», в конхе «Вседержитель», в апсиде — вселенские святители.

Ссылки 
 Церковь Рождества Христова в Народном каталоге православной архитектуры

Примечания 

Рождества Христова
Ярославль
Ярославль Рождества Христова
Ярославль Рождества Христова
Ярославский музей-заповедник
Ярославская школа зодчества